Die Mars superliga 1995/96 war die dritte Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Meister wurde Titelverteidiger Slovan Bratislava. Die Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft mit zehn Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Košice.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Die Liga wurde für die Folgesaison auf 16 Vereine aufgestockt.

Vereine

Reguläre Saison

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde

Relegation 
Der Zwölfte der Mars superliga bestritt im Anschluss an die Saison zwei Relegationsspiele gegen den Fünften der 2. Liga

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1995 96
Fußballsaison 1995/96